Годескальк (Готтшальк, Готшалк) — средневековое германское имя.

 Годескальк (герцог Беневенто) — герцог Беневенто (740—743)

 Готшальк (Годескальк) из Орбе (ок. 803 — ок. 868) — саксонский богослов, монах и философ IX века
 Готшалк (Годескальк) (ок. 1000 — 1066) — князь поморских славян, основатель Вендской державы

См. также 
 Готшальк
 Готтшальк